Otter Creek peut faire référence à plusieurs lieux aux États-Unis :

 Otter Creek (Floride), ville en Floride ;
 Otter Creek (Vermont), rivière au Vermont ;
 Parc d'État d'Otter Creek, parc d'État en Utah.

Homonymie de localités aux États-Unis